

Architettura 
Australia
 Palace Hotel – albergo di Perth, nell'Australia Occidentale
 Palace Hotel – albergo di Kalgoorlie, nell'Australia Occidentale

Cina
 Palace Hotel – nome con cui era conosciuto il Peace Hotel, albergo di Shanghai

Danimarca
 Palace Hotel – albergo di Copenaghen

Giappone
 Palace Hotel Tokyo – albergo di Tokyo

Italia
 Palace Hotel – albergo di Varese, in Lombardia

Portogallo
 Palacio Hotel de Busaco – nome con cui era conosciuto il Palacio Hotel de Busaco, albergo di Buçaco, della regione Centro

Regno Unito
 Palace Hotel – pub di Bristol, in Inghilterra
 Birkdale Palace Hotel – albergo di Southport, in Inghilterra
 Strand Palace Hotel – albergo di Londra, in Inghilterra

Russia
 Palace Hotel – albergo di Rostov sul Don, nell'omonima oblast'

Slovenia
 Palace Hotel – nome con cui era conosciuto il Kempinski Palace Portorož, albergo di Portorose, nel Litorale-Carso

Svizzera
 Badrutt's Palace Hotel – albergo di Sankt Moritz

Stati Uniti d'America
 Palace Hotel – albergo di San Francisco, in California, nella regione Maloja
 Palace Hotel – albergo di Missoula, nel Montana
 Lotte New York Palace Hotel – albergo di New York, nell'omonimo stato

Cinema 
 Palace Hotel – film del 1952 diretto da Emil Berna e Leonard Steckel